, прижизненное имя — Вака-тараси-хико — 13-й правитель династии Ямато. Сын государя Кэйкō, младший брат принца Ямато Такэру.

Жизнеописание 
По официальной хронологии, правил в 131—190 годах. Однако исследования учёных показывают, что Сэйму царствовал в середине IV века. Фактически, Сэйму был соправителем своего престарелого отца — государя Кэйкō. Завершил административно-территориальную реформу своего отца.

Около 343 года (испр. хрон.) Сэйму был убит в результате восшествия на престол государя Тюая.

Родословная

Примечания

Литература 
 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. Объезд Восточных территорий государем Ōтараси-хйко и административно- территориальные реформы начала 40-х годов IV века в Ямато // Уральское востоковедение. Международный альманах. — Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 2011. — Вып. 4. — С. 10—39.
 Суровень Д. А. Корейский поход Окинага-тараси-химэ (правительницы Дзингу) // Проблемы истории, филологии, культуры. — —Магнитогорск: Ин-т археологии РАН — МГПИ, 1998. — Вып. 5. — С. 160—167.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.

 13
Мифические долгожители